Cette page présente le bilan saison par saison du Football Club d'Antibes - Juan les Pins.

Historique

Notes

Références

Voir aussi 
 Voir l'historique complet du club

Antibes